Пареево — название населённых пунктов в России:

 Пареево — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Пареево — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

См. также 
 Новопареево — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Старопареево — деревня в Щёлковском районе Московской области.